Debans ou Deban est un patronyme français.

Debans 

 Camille Debans (1834-1910), journaliste et romancier français ;
 Pierre Debans (1795-1866), financier et homme d'affaires français.

Deban 

 Frédéric Deban (né en 1964), acteur français ;
 Jean-Baptiste Deban de Laborde (1769-1809), colonel de cavalerie.

Patronyme français